80. Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się 28 i 29 stycznia 2012 w Tomaszowie Mazowieckim na torze Pilica. Złote medale zdobyli Natalia Czerwonka i Jan Szymański.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Zobacz też 
 Rekordy Polski w łyżwiarstwie szybkim

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki mistrzostw

Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
2012 w sportach zimowych
2012 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Tomaszowie Mazowieckim